El condado de Stanton es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Stanton (Kansas)
 Condado de Stanton (Nebraska)